Chase Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Chase Creek (Alabama), Fluss im Madison County, Bundesstaat Alabama  
 Chase Creek (Arizona), Fluss im Gila County, Bundesstaat Arizona  
 Chase Creek (Nevada), Fluss im Elko County, Bundesstaat Nevada  
 Chase Creek (Utah), Fluss im Utah County, Bundesstaat Utah  

in Kanada:
 Chase Creek (British Columbia), Fluss in der Provinz British Columbia